La cholla tasajo de El Rosario (Cylindropuntia californica var. rosarica) en una planta de la familia de las cactáceas (Cactaceae). La palabra Cylindropuntia viene del latín ‘cylindrus’ cilindro y del género Opuntia, es decir, plantas con las ramas del tallo cilíndricos; rosarica es por el poblado El Rosario, Baja California.

Clasificación y descripción 
Es una cholla de la familia Cactaceae del orden Caryophyllales. Es descrita como arbustiva de 2 m de altura, sus tallos son cilíndricos, alcanzan hasta 20 cm de largo y 2,5 a 3,5 cm de diámetro, de color verde azulado o verde olivo; costillas 10 a 12, tuberculadas; areolas ovadas. Espinas 5 a 16, raramente ausentes, las centrales 1 a 7, las radiales 4 a 9, con vainas blancas o grisáceas, con la punta amarillenta; adicionalmente de 0 a 5 espinas basales, como cerdas, sin vainas;  glóquidas doradas. Flores rotadas, apicales, de 4,5 cm de alto y 3,5 cm de diámetro, amarillas con el ápice rojizo. Frutos secos, turbinados a ovados, tuberculados, con o sin espinas, con lana y cerdas, prolíficos, verdes; semillas angulosas, pardo claras.

Distribución 
Endémica del estado de Baja California, de las laderas occidentales de la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California.

Hábitat 
Vive de 300 a 1750 msnm, en suelos arenosos de matorral desértico costero, en chaparrales y en asociaciones de Juniperus con pinos piñoneros.

Estado de conservación 
Restringida al norte y centro de Baja California, y aunque común en el rango de su distribucióncon, se propone como Amenazada (A) en el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana 059-2015. En la lista roja de la UICN se considera al complejo de Cylindropuntia californiana donde pertenece como de Preocupación menor (LC). En CITES se valora en el apéndice II.

Referencias

Enlaces externos 
 Cylindropuntia californica var. rosarica
 Naturalista.

Flora de América
Flora de América del Norte
Flora de México
californica var. rosarica